Каџар може бити:
 Династија Каџар

Види још 
 Каџари